Чемпионат мира по фигурному катанию 1983 года был проведён Международным союзом конькобежцев 8—13 марта в Хельсинки (Финляндия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Розалин Самнерс, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах. Впервые танцоры исполняли оригинальный танец.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1983
Март 1983 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки